Willemspark (Amsterdam), een wijk in Amsterdam, in het stadsdeel Zuid
 Willemspark (Den Haag), een wijk in het centrum van Den Haag
 Willemspark (gebouw), gebouw in de wijk Willemspark in Den Haag
 Willemspark (comedyserie), een comedyserie van de VPRO